

Anno 
 297 o 297 a.C.

Codici 
 297 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Middlebury, New York (Stati Uniti d'America)

Matematica 
 297 – numero